Aardrijkskunde
 Demir Hisar, gemeente in Noord-Macedonië
 Demir Kapija, stad in Noord-Macedonië

Fictief figuur
 Bilal Demir, personage in de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden

Personen met de achternaam Demir
 Aykut Demir, Turks-Nederlands voetballer
 Erdin Demir, Zweeds-Turks voetballer
 Muhammet Demir, Turks voetballer
 Zuhal Demir, Belgisch politica